Молдова или по-рядко Молдавия може да се отнася за:

 Молдова – съвременна държава в Югоизточна Европа
 Западна Молдова – историческа област в територите на днешната държава Румъния
 Молдова (област) – историческа област в територите на днешните държави Румъния, Молдова и Украйна
 Княжество Молдова – средновековно княжество в Югоизточна Европа
 Молдавска съветска социалистическа република – съюзна република в състава на Съветския съюз в периода 1945 – 1990
 Молдовска автономна съветска социалистическа република – автономна съветска република в състава на Украинската ССР в периода 1924 – 1940
 Молдова (река) – река в Румъния